Bahnhof Rohrbach steht für folgende Betriebsstellen:

Deutschland: 
 Bahnhof Rohrbach, der südlichste Betriebsbahnhof der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg
 Bahnhof Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach, der zweitgrößte Bahnhof in Heidelberg
 Bahnhof Rohrbach (Ilm), der Bahnhof in der Gemeinde Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Bahnhof Rohrbach (Pfalz) in der Ortsgemeinde Rohrbach (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Bahnhof Rohrbach (Saar) in der Ortschaft Rohrbach, einem Stadtteil von St. Ingbert, Saarland

Österreich:
 Bahnhof Rohrbach-Berg in der ehemaligen Gemeinde Berg bei Rohrbach im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bahnhof Rohrbach/Gölsen, eine Haltestelle in der Gemeinde Rohrbach an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Bahnhof Rohrbach-Vorau in der Gemeinde Eichberg im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bahnhof Marz-Rohrbach, eine Haltestelle in der Gemeinde Rohrbach bei Mattersburg im Bezirk Mattersburg, Burgenland

Schweiz:
 Bahnhof Rohrbach an der Langenthal-Huttwil-Bahn

Frankreich:
 Bahnhof Rohrbach bei Bitsch bzw. Bahnhof Rohrbach-lès-Bitche, ein Bahnhof in der Gemeinde Rohrbach-lès-Bitche, Grand-Est, Frankreich